Weib gegen Weib steht für:

 Weib gegen Weib (1914), einen deutschen Stummfilm von Henri Etiévant
 Weib gegen Weib (1917), einen deutsch-österreich-ungarischen Stummfilm von Louis Neher
 Weib gegen Weib (1918), einen deutschen Stummfilm von Arthur Günsburg und Lorenz Bätz
 Weib gegen Weib (1923), einen britischen Stummfilm von Graham Cutts

Siehe auch:
 Woman to Woman